Olza (rivier), rivier in Tsjechië en Polen
 Olza (Polen), een stad in Polen
 Cendea de Olza, gemeente in de Spaanse regio Navarra